Отцы и дети:
 Отцы и дети — роман Тургенева
 Отцы и дети (фильм, 1915) — российский немой художественный фильм, сохранился не полностью.
 Отцы и дети (фильм, 1957) (Отцы и сыновья) — художественный фильм, Италия/Франция.
 Отцы и дети (фильм, 1958) — советский художественный фильм.
 Отцы и дети (фильм, 1983) — советский 4-серийный художественный фильм.
 Отцы и дети (фильм, 1992) (Отцы и сыновья) — художественный фильм, США.
 Отцы и дети (фильм, 2008)— российский 4-серийный художественный фильм.

См. также 
 Отцы и деды